Eine Burg Mühlenbach befand sich an folgenden Orten:

 Burg Mühlenbach (Heusweiler) bei Heusweiler
 Burg Mühlenbach (Koblenz) bei Koblenz
 Burg Mühlenbach (Mühlenbach) bei Mühlenbach (Schwarzwald)